Britten bezeichnet:
 Britten (Losheim am See), Ortsteil der saarländischen Gemeinde Losheim am See
 Britten-Norman, britischer Flugzeughersteller
 (4079) Britten, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Britten Inlet, Bucht in der Antarktis
 Britten-Schelfeis in der Antarktis

Britten ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Britten (1913–1976), englischer Komponist, Dirigent und Pianist
 Christie-Lee Britten, australische Schauspielerin und ein Model
 Emma Hardinge Britten (1823–1899), englische Spiritualistin, Schriftstellerin und Theosophin
 Frederick A. Britten (1871–1946), US-amerikanischer Politiker
 James Britten (1846–1924), englischer Botaniker
 Roy John Britten (1919–2012), US-amerikanischer Physiker, Molekularbiologe und Genforscher
 Sébastien Britten (* 1970), kanadischer Eiskunstläufer
 Tony Britten, britischer Komponist, Dirigent und Regisseur
 Uwe Britten (* 1961), deutscher Autor

Siehe auch:
 Britton, Brittain, Britain (Begriffsklärung), Briton